Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Кара Блек і Олена Лиховцева виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова з рахунком 6–4, 1–6, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Southern California Open
Тур WTA 2001